Верхнячка — название населённых пунктов.

Украина 
 Верхнячка — посёлок городского типа в Христиновском районе Черкасской области.
 Верхнячка — село в Сколевском районе Львовской области.